Thicknesse ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Henry Thicknesse (1829–1921), Bischof von Leicester
 Philip Thicknesse (1719–1792), britischer Reiseschriftsteller
 Viv Thicknesse (1910–1986), australischer Rugbyspieler